Sezóna 1985/1986 byla 40. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Nejhorší dva celky první fáze čekala prolínací soutěž proti šestici nejlepších týmů 2. ligy. Salavat Julajev Ufa se zachránila. Ižstal Iževsk se neudržel a na jeho úkor postoupil Avtomobilist Sverdlovsk.

První fáze

Finálová skupina 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1985
Lední hokej v roce 1986